Queen's Club-mesterskaberne 2022 var en tennisturnering, der blev afviklet udendørs på græsbaner i Queen's Club i London, Storbritannien i perioden 13. - 19. juni 2022. Det var den 119. udgave af Queen's Club-mesterskaberne siden den første turnering i 1890, og turneringen blev på grund af et sponsorat markedsført under navnet cinch Championships.

Herresingletitlen blev vundet af Matteo Berrettini, som i finalen besejrede Filip Krajinović med 7-5, 6-4 på en time og 34 minutter, og som vandt Queen's Club-mesterskabet for andet år i træk som den første spiller, siden Andy Murray genvandt titlen i 2016. Berrettini vandt sin syvende titel på ATP Tour og sin fjerde ATP-titel på græs i karrieren, og det var anden uge i træk, at han vandt en titel på ATP Tour, eftersom han den foregående uge havde vundet titlen i Stuttgart. Filip Krajinović var i sin femte finale på ATP Tour, og inden denne turnering havde han ikke tidligere vundet en eneste ATP-kamp på græs.

I doubleturneringen sejrede Nikola Mektić og Mate Pavić efter finalesejr på 3-6, 7-6(3), [10-6] over Lloyd Glasspool og Harri Heliövaara. Mektić og Pavić vandt deres 12. titel som makkere, og det var deres tredje titel i 2022. For Mektić var det karrierens 20. ATP-titel i double, mens Pavić vandt sin 30. doubletitel på ATP Tour.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € 2.134.520, hvilket var en stigning på ca. 65 % i forhold til den foregående turnering i 2021, der imidlertid var blevet afviklet under særlige omstændigheder på grund af COVID-19-pandemien. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der var fordelt på:
 24 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 2. maj 2022 (seks uger før turneringens start).
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 13 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 4 par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Kilder 

 ATP Tour - London / Queen's Club 2022 
 LTA - Cinch Championships

Noter 

2022
ATP Tour 2022